El Torneig de Poona 2020, també és conegut com a Tata Open Maharashtra 2020, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 9 de febrer de 2020 al SDAT Tennis Stadium de Poona, Índia.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2020
ATP Tour 2020